Bupleurum longiradiatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Porphir Kiril Nicolai Stepanowitsch Turczaninow. Bupleurum longiradiatum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 B. l. australe
 B. l. longiradiatum
 B. l. longiradiatum
 B. l. breviradiatum
 B. l. longiradiatum

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Harörter
longiradiatum